Susani se poate referi la:
 Susani (), o localitate în județul Arad, Transilvania, România
 Susani (), o localitate în județul Timiș, Banat, România

 Biserica de lemn "Sfânta Paraschiva" din Susani, în satul Sârbi, Maramureș, construită din lemn de stejar în jurul anului 1639
 Biserica de lemn din Budești Susani, comuna Budești, județul Maramureș, datează din anul 1760
 Biserica de lemn din Călinești Susani, comuna Călinești, județul Maramureș, datează din anul 1758
 Biserica de lemn din Moisei Susani

Vezi și 
 Șușani, Vâlcea
 Râmești (Șușani), Vâlcea

 Suseni
 Viorica Susanu (* 1975, Galați), o canotoare română
 Joseni
 Josani
 Josan, Josanu

Toponime românești